Meta steht für:
 meta, Präfix in Fremdwörtern griechischen Ursprungs, siehe Liste griechischer Präfixe
 Meta (Vorname), zu Namensträgern siehe dort
 Meta (Mythologie), in der griechischen Mythologie Tochter des Hoples und erste Frau von Theseus’ Vater Aigeus
 Meta (Chemie), bestimmte Position eines Zweitsubstituenten in der organischen Chemie
 Meta (Circus), aus drei konischen Objekten bestehende Wendemarke im römischen Circus
 Titularbistum Meta, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Meta (Gattung), Gattung der Echten Webspinnen
 Meta', Sprache in Kamerun
 Meta-Element, HTML-Element zur Bereitstellung von Metadaten in Webseiten
 Meta Sudans, Kegel in der Mitte altrömischer Brunnen, aus dem das Wasser floss
 (1050) Meta, Asteroid
 Río Meta, Fluss in Kolumbien
 FF Meta, Schriftart
 Metamensch (Übermensch)
 Tatort: Meta, Titel der 1048. Folge der Fernsehreihe Tatort

Orte:
 Meta (Kampanien), Provinz Neapel, Italien
 Meta (Kentucky), Vereinigte Staaten
 Meta (Missouri), Vereinigte Staaten
 Departamento del Meta, Kolumbien

Personen:
 Ermal Meta (* 1981), italienisch-albanischer Popmusiker
 Gjergj Meta (* 1976), albanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Rrëshen
 Ilir Meta (* 1969), albanischer Politiker
 Ken’ichirō Meta (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Natalia Meta, argentinische Filmemacherin

Unternehmen:
 Meta Platforms, US-amerikanisches Social-Media-Unternehmen, ehemals Facebook Inc.
 Meta-Regalbau, deutsches Unternehmen der Lagertechnik

META steht als Abkürzung für:
 META, Markenname für Trockenbrennstoff/Trockenspiritus aus Metaldehyd
 META, Medienethik-Award, Medienpreis der Hochschule der Medien in Stuttgart
 Middle-East, Turkey & Africa, dt. Naher Osten, Türkei und Afrika, siehe EMEA (Wirtschaftsraum)

Siehe auch:
 Mehta
 Metta

Abkürzung